

Toponyme

Allemagne 
 Langen (Hessen), une ville dans le district d'Offenbach-sur-le-Main en Hesse
 Langen (près de Bremerhaven), une ville dans le district de Cuxhaven en Basse-Saxe
 Langen (Emsland), une municipalité dans le district d'Emsland en Basse-Saxe
 Langen (Fehrbellin), une partie de la municipalité Fehrbellin dans le district d'Ostprignitz-Ruppin dans le Brandebourg
 Langen (Badbergen), une partie de la municipalité Badbergen dans le district d'Osnabrück en Basse-Saxe

Autriche 
 Langen bei Bregenz, une ville dans le district de Bregenz (Vorarlberg)
 Langen am Arlberg, une partie de la municipalité de Klösterle dans le district de Bludenz (Vorarlberg)

France 
 Langen, de 1940 à 1944 au nom de la municipalité Langatte en Moselle en France

Pologne 
 un endroit dans l'ancien district de Belgard (Poméranie), voir Łęgi (Połczyn Zdrój)
 un endroit(en polonais Łężce) dans la municipalité Przemków dans la Voïvodie de la Basse-Silésie

Patronyme 
Langen est le nom de plusieurs familles nobles :
 Langen (Westphalie)
 Langen (Brandenbourg Silésie)
 Barons de Langen de Mecklembourg-Schwerin

Homonymie de titre